Окружење је комплекс спољашњих фактора који делују на систем и одређују његов курс и облик постојања. На окружење може да се посматра као велики скуп у којем је дати систем потскуп. Окружење може да има један или више параметара, физичког или другог облика.

Уопштено говорећи, окружење или животна средина (иако се сматра да су два термина окружење и животна средина синоними, неке науке преферирају ређе употребљивани термин животна средина како би се избегла конфузија са чешће употребљиваним термином окружење у политици и социологији) неког објекта или деловањем на исти се састоји од супстанци, околности, објеката или услова којима се окружен или у којем делује.

Било која од ове две речи може бити употребљивана са специјалним значењем у различитим контекстима:

Природне науке 
 У биологији, окружење (или животна средина) се може дефинисати као комплекс климатских, биотичких, социјалних и земљишних фактора који делују на организам и одређују му облик и опстанак. Према томе подразумева све што може имати директног утицаја на метаболизам или понашање организма или врсте, укључујући светлост, ваздух, воду, земљиште и остала жива бића. Видети више у чланку: животна средина.
 У географији се проучава географско окружење, које може да се односи на природне (планине, реке, регије, океане), или друштвене феномене (региони, државе).
 У термодинамици, односи се на било који објекат који није део система који се посматра, и може да прима или даје топлоту систему (види: окружења (термодинамика)).
 У хемији и биохемији, окружење је хемијска особина раствора у којем се одиграва реакција, првенствено pH вредност (нпр. да ли је раствор киселина или база).
 У металургији и изради керамике, често се окружење дефинише као оксидативни или редукциони карактер гасова и пламена током процеса на високим температурама.

Хуманистичке и друштвене науке 
Синоним за окружење у друштвеним и хуманистичким наукама је миље.
 У психологији окружење је теорија да то исто окружење (у генералном и социолошком контексту) игра већу улогу од наслеђа у одређивању развоја појединца.
 У међународној политици окружење представља скуп суседних земаља или земаља региона.
 У књижевности, историји и социологији, окружење је култура у којој појединац живи или је био образован, као и људи и институције са којима та индивидуа долази у контакт (види: друштвено окружење).
 У архитектури представља се као целина елемената собе или зграде који имају утицај на благостање и ефикасност становника – укључујући димензије и распоред животног простора, намештаја, светла, вентилације, температуре, буке, итд. Видети животни простор.
 У било каквој организацији или подухвату може да се односи на социјалне и психолошке услове које осећају сви чланови оркужења (види: радно окружење).
 На било ком састанку или конгресу, може да се односи на преовлађујуће расположење или првенство учесника.

Рачунарство и информатика 
 У рачунарству генерално се односи на податке, процесе или уређаје који, иако не експлицитно идентификовани као параметри рачунања, могу имати ефекат на резултат.
 У функционалним програмирањима, lambda calculus и програмским језицима, обично се односи на идентификаторе који су дефинисани ван дате функције али могу бити употребљивани. Другим речима, било шта са глобалним или не-локалним досегом у датој функцији.
 У одређеним оперативним системима, као јуникс, DOS и Microsoft Windows, окружење је скуп променљивих у облику var=value коришћеним од стране апликација и библиотека са ефектом на основне карактеристике.
 Још генералније гледано, може да обухвати и хардвер и оперативни систем на којем програм функционише; видети оперативна платформа

Види још 
 Покрет одржавања
 Покрет, еколошки
 Инжењерство, окружење
 Екотуризам
 Геа хипотеза
 Микроокружење
 Загађење
 Изумирање животиња